Il Vernaccia di San Gimignano riserva è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Siena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino tenue tendente al dorato con l'invecchiamento.
odore: fine e penetrante caratteristico.
sapore: asciutto, armonico con caratteristico retrogusto amarognolo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Siena  (1993/94)  1437,22
Siena  (1994/95)  110,95
Siena  (1995/96)  1604,75
Siena  (1996/97)  821,17

Vini DOCG della provincia di Siena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vernaccia di San Gimignano